Anchesenpepi (ˁnḫ-s n ppj – v překladu z egyptštiny „Její život patří Pepimu“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu 6. dynastie:

 Anchesenpepi I.
 Anchesenpepi II.
 Anchesenpepi III.
 Anchesenpepi IV.